Sup, SUP:    

 SUP (англ.) сокращено от Standup paddleboarding — гребля на доске стоя, вид спорта выросший из серфинга.
 sup? (англ.) сокращенно от What’s up? (как жизнь?, как дела?) чаще всего используется в чатах и IM.
 SUP Media — международная интернет-медиа компания.
 Супремум () — точная верхняя грань.
 <sup></sup> — Тег HTML, используемый для надстрочного текста.
 *.sup — расширение файла субтитров с растровыми изображениями.
 SUP — Sybase Unwired Platform
 так же имеется популярный игрок с никнеймом SuP он является стримером на платформе Twitch и YouTube (играет в Rust и CsGo) https://s.team/p/ggbp-gqfd/mmjhrwqm

См. также 
 Суп (значения)